Tozzi je příjmení více osobností:

 Umberto Tozzi (* 1952) – italský zpěvák a hudební skladatel populární hudby
 Vincenzo Tozzi (1612?–1679?) – italský hudební skladatel.